Piłkarz roku w ZSRR – coroczny plebiscyt na najlepszego radzieckiego piłkarza grającego w kraju lub poza jego granicami. O wyniku plebiscytu decydowało głosowanie dziennikarzy, organizowane przez cotygodniowy magazyn Futbol w latach 1964-1991.

Piłkarzami, którzy najczęściej byli wyróżniani tytułem, są: Ołeh Błochin (3 razy), Fiodor Czerienkow (2 razy), Eduard Strielcow (2 razy) i Walerij Woronin (2 razy). W rywalizacji klubowej najwięcej zwycięstw notowały Dynamo Kijów, zawodnicy którego wygrywali 9 razy oraz Dinamo Tbilisi, Spartak Moskwa i Torpedo Moskwa, zawodnicy których wygrywali czterokrotnie.

Zwycięzcy

Inne 
 Piłkarz roku na Białorusi
 Piłkarz roku w Estonii
 Piłkarz roku w Gruzji
 Piłkarz roku w Kazachstanie
 Piłkarz roku na Litwie
 Piłkarz roku na Łotwie
 Piłkarz roku w Mołdawii
 Piłkarz roku w Rosji
 Piłkarz roku na Ukrainie

Bibliografia 
 Soviet Union - Player of the Year Awards 
 Lista zwycięzców na worldfootball 

Piłka nożna w ZSRR
Piłkarskie nagrody i plebiscyty